Акрам Тавфик (; 8 ноября 1997, Каир, Египет) — египетский футболист, полузащитник клуба «Аль-Ахли» и национальной сборной Египта.

Клубная карьера 
Тавфик начал карьеру в клубе ЕНППИ. В 2015 году он дебютировал за команду в чемпионате Египта. В 2016 году Акрам перешёл в столичный «Аль-Ахли». В своём дебютном сезоне он выиграл чемпионат и Кубок Египта.

Международная карьера 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Египта Тавфик принял участие в молодёжном Кубке Африки в Замбии. На турнире он сыграл в матчах против команд Гвинеи и Замбии.

Достижения 
«Аль-Ахли» (Каир)
 Чемпионат Египта по футболу (2) — 2016/17, 2017/18
 Обладатель Кубка Египта — 2016/17
 Обладатель Лиги чемпионов КАФ — 2020/21

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Египта
Игроки сборной Египта по футболу (до 20 лет)
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Аль-Ахли» Каир
Игроки ФК ЕНППИ